1982 Голяма награда на Швейцария е 6-о за Голямата награда на Швейцария и е 14-и кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 29 август 1982, на пистата Дижон-Преноа, Франция.

Преди състезанието

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Швейцария